Czygan ist der Familienname folgender Personen:

 Franz-Christian Czygan (1934–2012), deutscher Apotheker und Professor für Pharmazeutische Biologie
 Maria Czygan (* um 1885; † unbekannt), deutsche Schriftstellerin
 Markus Czygan (* 1967), deutscher Designer, Bühnenbildner und Theater-Regisseur, seit 2009 Leitung des Neuen Schauspiel Leipzig
 Peter-Jürgen Czygan (* 1937), deutscher Gynäkologe

Siehe auch:
 Czigan
 Cygan